Cabaniss ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Banks Cabaniss (1835–1915), US-amerikanischer Politiker
 William J. Cabaniss (* 1938), US-amerikanischer Diplomat

Cabaniss ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cabaniss (Georgia)
 Cabaniss (Oklahoma)

Siehe auch:
 Cabanis